

Toponymie

dans la voïvodie de Mazovie
 Topolin est un village polonais, situé dans la gmina de Stare Babice de la Powiat de Varsovie-ouest  
 Topolin est un village polonais, situé dans la gmina de Maciejowice de la Powiat de Garwolin